Peltaster är ett släkte av svampar. Peltaster ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Peltaster